Die VI Torneo Internacional PSA Sporta 2013 fanden vom 7. bis 12. Mai 2013 in der guatemaltekischen Hauptstadt Guatemala-Stadt statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 25. Zeitgleich fanden die beiden Challenger-Turniere SE Leisure Kent Open 2013 in Kent und The Las Vegas Open 2013 in Las Vegas statt.

Titelverteidiger war César Salazar, der auch in diesem Jahr antrat. Im Vorjahresfinale besiegte er seinen Zwillingsbruder Arturo Salazar, den er dieses Mal bereits in der Auftaktrunde mit 3:0 bezwang. Das Turnier gewann der Kolumbianer Miguel Ángel Rodríguez mit 11:5, 9:11, 11:8 und 11:0 gegen Stephen Coppinger aus Südafrika. Für Rodríguez war es nach 2009 der zweite Titel bei den Sporta Open.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
2013
Squashturnier in Guatemala-Stadt